Dwudziestościan ścięty
 Dwunastościan ścięty
 Dwudziesto-dwunastościan